Pancalia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Pancalia ingår i familjen fransmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fransmalar
Pancalia